Міра Хаусдорфа — збірна назва класу мір, визначених на борелівській -алгебрі  метричного простору .

Визначення
Ф. Хаусдорф розглядав  деякий клас  відкритих множин , на якому визначив невід'ємну функцію  і
 
де нижня межа береться по всіх скінченних або зліченних покриттях борелівської множини  множинами з  з діаметром, що не перевищує , тобто
 
і
 
Мірою Хаусдорфа , що визначається класом  і функцією , называється межа

Приклади 
 Нехай — сукупність всіх куль на , a , де . Тоді відповідна міра  буде називатися -мірою Хаусдорфа. При  така міра буде називатися лінійною мірою Хаусдорфа, а при  — пласкою мірою Хаусдорфа.
 Якщо ,  — сукупність циліндрів з кульовими основами і осями, паралельними до напрямку осі  и  рівна -мірному об'єму осьового перерізу циліндра , то відповідна міра Хаусдорфа називається циліндричною мірой.

Література 
 .

Примітки

Теорія міри
Фрактали